Le royaume de Sosso, un royaume d’Afrique de l'Ouest.
 Le Soussou (ou soso), une langue parlée en Afrique de l’Ouest.
 Les Soussou (ou Soso), un peuple d'Afrique de l'Ouest.
 Soso (搜搜, sōusōu, fouiller) est un moteur de recherche chinois.
 Soso (Mississippi), une ville américaine.

Patronyme 
 Julie Soso, femme politique papou-néo-guinéenne

Voir aussi 
 Solène, Soline, Sophie et Soraya des prénoms.